Sezon 1997/98 2. Fußball-Bundesligi – 24. edycja rozgrywek niemieckiej 2. Fußball-Bundesligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 18 drużyn. Po zakończeniu sezonu trzy czołowe drużyny awansowały bezpośrednio do Bundesligi, a cztery ostatnie drużyny spadły do Regionalligi.

2. Fußball-Bundesliga

Drużyny 
W 2. Bundeslidze w sezonie 1997/98 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 Eintracht Frankfurt, SC Freiburg i 1. FC Nürnberg awansowały do Bundesligi 1998/99.
 SV Meppen, FSV Zwickau, FC Carl Zeiss Jena i VfB Leipzig spadły do Regionalligi 1998/99.

Zobacz też 
 Bundesliga 1997/98
 Regionalliga 1997/98
 Oberliga 1997/98

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1997 w piłce nożnej
1998 w piłce nożnej
1997 w Niemczech
1998 w Niemczech